FIBA Europe Men’s Player of the Year Award – nagroda dla najlepszego koszykarza roku w Europie
 FIBA Europe Women’s Player of the Year Award – nagroda dla najlepszej koszykarki roku w Europie
 FIBA Europe Young Men’s Player of the Year Award – nagroda dla najlepszego młodego koszykarza (do lat 22) roku w Europie
 FIBA Europe Young Women’s Player of the Year Award – nagroda dla najlepszej młodej koszykarki (do lat 22) roku w Europie